Skifte ist der Familienname folgender Personen:

Albrekt Skifte (1898–?); grönländischer Landesrat
Daniel Skifte (1936–2020), grönländischer Politiker, Lehrer und Skifahrer